Social har flere betydninger:

 Social (adjektiv):
 Et samfund, dets organisation og forholdet mellem grupperne i det, fx social arv og sociale klasser.
 En person, der søger kontakt og samværd med andre mennesker, dvs. omgængelig eller udadvendt.
 Dyr som lever i relation med artsfæller, fx insektkolonier og flokdyr.
 Velfærd, trivsel og tryghed for borgerne i et samfund, fx socialt sikkerhedsnet og social dumping.
 Social (præfiks) - vedrørende samfundet eller det sociale liv, fx sociale medier, socialantropologi og socialisme.

Etymologi 
Ordet "social" stammer fra det latinske ord socius ("forbundsfæller"). Det benyttes især om de italiske byer, der var i forbund med den romerske republik, men som i århundredet før hvor tidsregning brød alliancen og startede forbundsfællekrigen.

Referencer

Se også 
 Sociologi
 Zoologi
 Fællesskab